Bald Bluff bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Bluff (Maine)
 Bald Bluff (New York)